Бекжанов — казахская фамилия. Известные носители:

 Бекжанов, Айдар Булатулы (род. 1993) — казахстанский конькобежец, призёр зимней Азиады — 2011.
 Бекжанов, Берик Айдарбекович — депутат Мажилиса парламента Казахстана.
 Бекжанов, Гинаят Рахметуллич (1927—2015) — советский и казахстанский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1984).
 Бекжанов, Даурен Кунанбаевич (род. 1968) — представитель командования КНБ Республики Казахстан, полковник.
 Бекжанов, Мурзахмет Джексенгалиевич — партийный деятель Казахской ССР.
 Бекжанов, Сакен Мансурович (род. 1969) — Главнокомандующий Военно-морскими силами ВС Казахстана, контр-адмирал.